Пётр Алексеевич Хрусталёв (1904—1979) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской, советско-польской и Великой Отечественной войн.

Биография 

Пётр Хрусталёв родился 11 апреля 1904 года в городе Ардатов (ныне — Мордовия). В декабре 1919 года он пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1920 году Хрусталёв окончил политические курсы при политическом отделе Западного фронта. Участвовал в боях Гражданской и советско-польской войн, подавлении антисоветских мятежей. В послевоенное время Хрусталёв продолжил службу в Красной Армии.

В 1925 году Хрусталёв окончил Екатеринодарскую кавалерийскую школу, после чего служил в 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии имени М. Ф. Блинова. С марта 1932 года он служил в кавалерийских частях на Дальнем Востоке. Избирался делегатом VIII Чрезвычайного съезда Советов. Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 8 ноября 1941 года, Хрусталёв был назначен командиром 8-й кавалерийской дивизии.

С февраля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Во главе своей дивизии Хрусталёв участвовал в освобождении Смоленской области, Западной Украины, Румынии, Венгрии. 17 января 1944 года Хрусталёву было присвоено воинское звание генерал-майора. Особо отличилась его дивизия во время освобождения города Дебрецен, за что ей было присвоено почётное наименование «Дебреценская».

После окончания войны Хрусталёв продолжил службу в Советской Армии. Первоначально он продолжал командовать своей дивизией, которая была преобразована в 13-ю механизированную дивизию. С декабря 1946 года генерал-майор Пётр Хрусталёв служил республиканским военным комиссаром Таджикской Советской Социалистической Республики, а с октября 1950 года — Днепропетровским областным военным комиссаром. В октябре 1951 года Хрусталёв был переведён в систему ДОСААФ, возглавлял Организационный комитет ДОСААФ Украинской Советской Социалистической Республики.

В мае 1955 года Хрусталёв был уволен в запас. Проживал в Киеве. Умер 8 ноября 1979 года, похоронен на Лукьяновском военном кладбище Киева.

Почётный гражданин города Братиславы. Был также награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей.

Примечания 

Участники Гражданской войны в России
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Почётные граждане Братиславы